Егремон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Егремон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Егремон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін
 Егремон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар